Addington steht für:

 Addington (Lilienhybride)
 Addington Long Barrow
 Baron Addington

Personen:
 David S. Addington (* 1957), US-amerikanischer Jurist
 Henry Addington, 1. Viscount Sidmouth (1757–1844), britischer Politiker und Premierminister
 Julia Addington (1829–1875), amerikanische Mandatsträgerin

Orte:

in Australien
 Addington (Victoria)

in Kanada
 Addington (Ontario)
 Addington County (Ontario) (jetzt Lennox and Addington County (Ontario))
 Addington Highlands (Ontario)
 Addington Parish (New Brunswick)

in Neuseeland
 Addington (Neuseeland)

im Vereinigten Königreich
 Addington (Bradford), Ort im englischen Bradford
 Addington (Buckinghamshire), Ort im englischen Buckinghamshire
 Addington (Cornwall), Ort im englischen Cornwall
 Addington (Kent), Ort im englischen Kent
 Addington long barrow
 Addington Lancashire, nahe Carnforth
 Addington (London), Stadtteil des Londoner Stadtbezirks Croydon
 Addington Palace
 Addington Park
 Addington Village (Straßenbahnhaltestelle)
 Addington Cricket Club
 New Addington
 Addington Vale, Park
 Addington High School
 New Addington (Straßenbahnhaltestelle)
 Addington Hills, Park in Upper Shirley, früher ein Teil von Addington
 Great Addington, Northamptonshire

in den Vereinigten Staaten
 Addington (Kalifornien), ehemalige Siedlung – nicht mehr existent
 Addington (Oklahoma), im Jefferson County
 Addington (Virginia), im Wise County
 Addington Mill, im Macon County, North Carolina